Lado A e lado B
B-Sides (álbum de Sepultura)

Veja também 
B-Sides and Rarities
The Black Parade: The B-Sides

Desambiguação